Brunnengräber ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Brunnengräber (* 1963), deutscher Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Internationale Beziehungen
 Christian Brunnengräber (1832–1893), deutscher Apotheker, Pharmazeut, Verbandspolitiker und Senator der Hansestadt Rostock
 Rudolf Brunnengräber (1836–1897), Senator und Fabrikbesitzer in Schwerin sowie Mitglied des Reichstags des Deutschen Kaiserreichs

Brunnengräber ist auch ein alternativer deutscher Trivialname für:

 Brunnengräberwurm (Haplotaxis gordioides)